Az 1956-os magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság félbeszakadt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak volna.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1956.10.23. (tabella) 1956.02.20. (terem)

F1956
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag